M23 kan avse:

 M23 – en öppen stjärnhop, se Messier 23
 M23 (spårvagn) – en spårvagnstyp i Göteborg
 M23 (motorväg) – en motorväg i Storbritannien
 HMS M23 – en minsvepare
 m23 software distribution system – en program för administratörer
 M23 (rebeller) – en gerillagrupp i Kongo-Kinshasa|Kongo